Кумский — значения:

Топоним 
 Кумский — упразднённый посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.
 Кумский — выселок, Юринский район, Марий Эл, Россия
 Кумский — водопад в Карелии на реке Ковда